Dombrowa ist ein deutscher Ortsname:

 Dombrowa in Schlesien, seit 1945: Dąbrowa Górnicza, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Dombrowa, bis 1945 Heinrichswalde, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945:  Dąbrowo, Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dombrowa, 1938 bis 1945 Neudankheim, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrowa (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Dombrowa ist der Familienname folgender Personen:

 Tobias Dombrowa (* 1999), deutscher Fußballspieler